Kakar ist:

 Kakar (Stamm), ein paschtunischer Stamm

Kakar ist der Familienname folgender Personen:

 Malalai Kakar (1967–2008), afghanischer weiblicher Polizeioffizier, ermordet von den Taliban
 Sudhir Kakar (* 1938), indischer Psychoanalytiker, Gelehrter und Schriftsteller